Рига — Даугавпилс — железнодорожная линия в Латвии, протяжённостью в 218 километров, соединяющая станции Рига-Пассажирская и Даугавпилс (через Крустпилс). Включает в себя самый протяжённый (82 км) электрифицированный участок железной дороги в Латвии от Риги до Айзкраукле.

История 
Построена в 1858—1861 годах как Риго-Двинская железная дорога, движение открыто в 1861 году. Линия соединила Ригу с Петербурго-Варшавской железной дорогой.

20 июля 1959 года был электрифицирован участок Рига—Огре, в том же году контактную подвеску продлили до Парогре, в 1968 году — до Юмправы, и в 1972 году — до Айзкраукле. В начале 1990-х годов на участках Лиелварде—Кайбала и Юмправа-Дендрарий проложен второй рельсовый путь. До 1990 года километраж на участке Рига—Крустпилс отсчитывался от Москвы.

Современное состояние 

По состоянию на 2021 год помимо электропоездов, курсирующих на участке Рига—Айзкраукле (маршруты Рига—Огре, Рига—Лиелварде и Рига-Айзкраукле), линию использовали международные поезда Рига—Москва, Рига—Санкт-Петербург (прицепные вагоны) и Рига-Минск (отменены с 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса), дизель-поезда Рига—Крустпилс, Рига-Резекне и Рига—Зилупе и на участке до Плявиняс: Рига—Мадона и Рига—Гулбене. На линии было весьма интенсивное движение грузовых поездов (по графику на 2014/2015 годы на участке Плявиняс — Шкиротава было предусмотрено 28 грузовых поездов в день в направлении Риги и 27 в направлении Плявиняс. На участке от Риги до Крустпилса линия двухпутная, далее однопутная.

Станции и остановочные пункты 
 Город Рига:
 Рига-Пассажирская
 Вагону Паркс (платформа)
 Яняварты
 Даугмале
 Шкиротава
 Гайсма (платформа)

 Ропажский край:
 Румбула (платформа)

 Саласпилсcкий край:
 Дарзини (платформа)
 Доле (платформа)
 Саласпилс
 Саулкалне (платформа)

 Огрский край:
 Икшкиле
 Яуногре (платформа)
 Огре
 Парогре (платформа)
 Циемупе
 Кегумс
 Лиелварде
 Кайбала (платформа)
 Юмправа

 Айзкраукльский край:
 Скривери
 Мулдакменс (платформа)
 Айзкраукле
 Кокнесе
 Алотене
 Плявиняс

 Екабпилсский край:
 Крустпилс
 Трепе

 Ливанский край:
 Ливаны
 Ерсика

 Даугавпилсский край:
 Ницгале
 Ваболе
 Ликсна

 Город Даугавпилс:
 Даугавпилс

Закрытые станции и остановочные пункты
 Дендрарий
 Айвиексте
 Озолсала

Перспективы 
В ближайшей перспективе планируется продлить электрификацию линии от Айзкраукле до Крустпилса.

В дальнейшем планируется продление электрифицированной линии от Крустпилса до Даугавпилса, а впоследствии и электрификация примыкающих по станции Крустпилс направлений:
 Крустпилс — Елгава — Тукумс II — Вентспилс,
 Крустпилс — Резекне II.

Примечания

Ссылки 
 

Железнодорожные линии Латвии